Эль-Пон-де-Виломара-и-Рокафорт () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 27,65 км². Население — 3760 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 
 
 Mapa del Pont de Vilomara i Rocafort en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны